Mammoth (vero nome Baran Flinders) è un personaggio immaginario ed un super criminale DC Comics. Solitamente, è un nemico dei Teen Titans.

Storia di pubblicazione 

Mammoth comparve per la prima volta in The New Teen Titans n. 3 (gennaio 1981), e fu creato da Marv Wolfman e George Pérez.

Biografia del personaggio 

Mammoth è uno dei membri fondatori dei Fearsome Five, e divenne nemico dei Teen Titans, di Superman e degli Outsiders. È molto devoto a sua sorella Selinda (Shimmer), anche lei membro fondatore della squadra. Uomo torreggiante con immensa forza fisica e resistenza, Mammoth è intellettualmente ed emotivamente sottosviluppato (tanto che una volta fu ingannato ad arrendersi a Superman i cui poteri erano stati persi a causa dell'utilizzo della kryptonite rossa da parte di Lex Luthor, fornitagli da Mister Mxyzptlk, in quanto Superman finse confidenza sul fatto che poteva sconfiggerlo facilmente), e manca di abilità nel combattimento corpo a corpo.

Ad un certo punto, Mammoth si ritirò in un monastero tibetano insieme alla sorella, anche se poco dopo scoprì Psimon (anch'egli un ex membro dei Fearsome Five). Psimon utilizzò le sue abilità mentali per sottomettere Mammoth e tramutare Shimmer in vetro, che quindi procedette a infrangere come atto di vendetta. Mammoth successivamente lavorò con il suo ex alleato, Gizmo, apparentemente inconsapevole che sua sorella fosse morta, e credendo che la stavano cercando.

Successivamente, Mammoth comparve in uno scontro con Booster Gold, che però perse. Fu sorpreso di essere scoperto, in quanto il suo crimine fu una cosa tempestiva (non capiva che Gold aveva accesso alle informazioni del futuro).

Mammoth insieme ai Fearsome Five comparve poi come membro della Società segreta dei super criminali di Alexander Luthor Jr..

Sulla copertina di Justice League of America vol. 2 n. 13, Mammoth viene mostrato come membro della nuova Lega dell'Ingiustizia, e fu uno dei criminali a comparire in Salvation Run. Fu uno dei criminali inviati a ritrovare la carta Esci Dall'Inferno Gratis dai Segreti Sei.

Mammoth comparve successivamente come membro della Società Segreta dei Super Criminali di Cheetah. Fu tra i criminali guidati da Tapeworm nell'agguato alla JSA.

Più avanti, Mammoth comparve come membro dei nuovi Fearsome Five quando sua sorella lo fece evadere di prigione, mentre lui cercava di leggere per incrementare la sua intelligenza, anche se questo fece sì di fargli imparare delle nuove parole che non c'entravano con la frase in cui erano. Questa sua nuova "intelligenza" non sedò la sua voglia di uccidere, in quanto più di una volta suggerì di uccidere Wonder Girl mentre era legato nel suo lasso.

Mammoth fu poi un impiegato del Calcolatore, e fu assunto per catturare i membri delle Birds of Prey mentre stavano festeggiando in uno strip club maschile.

The New 52 

Nel settembre 2011 The New 52 fece il reboot della continuità DC. In questa nuova linea temporale, Mammoth fu reintrodotto come membro dei Fearsome Five. Il gruppo ora è una parte della Società Segreta dei Super Criminali, che a sua volta lavora per il Sindacato del crimine. Mammoth fu mandato da Grid con gli altri membri dei Fearsome Five, Jinx, Gizmo, Shimmer e Psimon, ad allearsi con Dottor Psycho ed Hector Hammond dove dovettero combattere contro Cyborg e i Metal Men. Alla fine Mammoth fu sconfitto da Piombo.

Mammoth cercò poi di uccidere Nightwing, Donna Troy e Garth. Fu messo fuori combattimento da un pugno composto di Garth e Donna Troy.

Poteri e abilità 

Mammoth possiede forza e resistenza super umana, incluso un picco di protezione da attacchi energetici.

Altre versioni 

In Vendicatori/JLA, Mammoth comparve come parte di un gruppo di criminali che attaccarono la Visione ed Aquaman a Metropolis. Visione lo fece saltare in aria, ma fu alla fine messo fuori gioco da Thor e contenuto da Lanterna Verde.

Mammoth comparve con i suoi compagni studenti nella serie a fumetti Teen Titans Go!.

In altri media

Televisione 

Mammoth comparve nella serie animata Teen Titans, doppiato da Kevin Michael Richardson, come membro dell'originale H.I.V.E. Academy. Mammoth venne raffigurato come un bullo molto forte ma senza intelligenza. Successivamente formò gli H.I.V.E.F.I.V.E. con Jinx, Gizmo, See-More e Private H.I.V.E.
Mammoth comparve in Young Justice. Nell'episodio "Zona di lancio", lui e sua sorella Shimmer furono reinventati come rinforzi per le operazioni di produzione di droga di Kobra. A differenza del fumetto, dove Mammoth nacque con le sue abilità, qui venne raffigurato come un teenager magrolino che ottenne la sua mostruosa potenza e le sembianze da una combinazione degli steroidi del Venom e la formula di Blockbuster che furono iniettati nel suo corpo. Anche se fu sufficientemente potente da percuotere Bane e Superboy in combattimento, fu infine sconfitto dopo essere stato folgorato fino all'incoscienza da Aqualad. In "I gemelli Terror", venne mostrato come un ospite del carcere di Belle Reve, e bodyguard di Icicle Sr. e di altri prigionieri famosi. Fu partecipe del tentativo di evasione orchestrato da Mr. Freeze, ma fu sconfitto dagli sforzi combinati di Superboy e Icicle Jr. Alla fine comparve negli episodi "I soliti sospetti", "Missione alfa" e "Il potere della magia".
Mammoth comparve nella serie animata Teen Titans Go!, sempre doppiato da Kevin Michael Richardson. Debuttò nell'episodio "Il capo", dove i Titans combatterono contro di lui. Robin chiese a Beast Boy (nella sua forma di gorilla) di aiutarlo, ma si rifiutò e Mammoth fuggì. In "Giornata di riposo", si vide Mammoth fare della breakdance nel periodo in cui gli H.I.V.E.Five si presero un giorno libero dalle loro attività criminali. Essendo sconfitto in una gara di ballo, Mammoth disse "Beast Boy" in preda alla rabbia. Non ebbe altre frasi parlate fino all'episodio "La festa di Halloween".

Videogiochi 

Mammoth comparve come boss nel videogioco Teen Titans del 2005/2006, doppiato da Kevin Michael Richardson.
Mammoth comparve in DC Universe Online come parte del contenuto scaricabile de "I Figli di Trigon", doppiato da Eric Leikam.

Note

Voci correlate 

Fearsome Five

Personaggi creati da Marv Wolfman
Personaggi creati da George Pérez
Personaggi DC Comics
Criminali immaginari